Kakegawa se poate referi la:

 Municipiul Kakegawa, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7252 Kakegawa, un corp ceresc numit după municipiul Kakegawa.